Rodolphus van Detta (Engels: Rodolphus Lestrange) is een personage uit de Harry Potterboekenreeks van de Engelse schrijfster Joanne Rowling. Hij is de man van Bellatrix van Detta en de broer van Rabastan van Detta.

Samen zijn zij zeer trouwe Dooddoeners van Heer Voldemort. In tegenstelling tot vele andere Dooddoeners, die na de val van Voldemort ontkenden ooit iets met Voldemort te maken te hebben gehad teneinde een gevangenisstraf te ontlopen, bleven Rodolphus, Bellatrix en Rabastan trouw aan hun oude meester en lieten ze zich gewillig opsluiten in de tovenaarsgevangenis Azkaban voor een jarenlange gevangenisstraf. Daar wachtten ze op de terugkeer van Voldemort. Toen deze na veertien jaar zijn oude macht weer terug had, ontsnapte hij samen met Bellatrix en Rabastan.

De Van Detta in de hersenpan van Hildebrand Slakhoorn is waarschijnlijk de vader van Rodolphus en Rabastan van Detta. Hierin wordt duidelijk dat hij een 'vriend' is van Heer Voldemort, Marten Vilijn.

Zwarts familiestamboom

Referenties 

Personage uit Harry Potter